Haub ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Haub (* 1964), US-amerikanisch-deutscher Unternehmer
 Elisabeth Haub (1899–1977), deutsche Unternehmerin und Stifterin
 Erivan Haub (1932–2018), deutscher Unternehmer (Tengelmann)
 Karl-Erivan Haub (1960–2018), Geschäftsführer der Tengelmann-Gruppe
 Peter A. Haub (* 1946), deutscher Maler und Bildhauer
 Ralf Haub (* 1964), deutscher Fußballspieler 
 Rita Haub (1955–2015), deutsche Musikwissenschaftlerin, Historikerin, Journalistin und Publizistin
 Thorsten Michael Haub (* 1968), deutscher Schachspieler